

Geografia

Austria 
 Haus – gmina targowa w kraju związkowym Styria, w powiecie Liezen

Niemcy 
 Haus – dzielnica Eggenfelden

Inne 
 Haus – pałace